U-Bahnhof Hauptbahnhof oder U-Bahn-Station Hauptbahnhof steht für:

 U-Bahnhof Hauptbahnhof (Berlin)
 U-Bahnhof Bochum Hauptbahnhof 
 U-Bahnhof Bonn Hauptbahnhof
 U-Bahnhof Dortmund Hauptbahnhof, siehe Dortmund Hauptbahnhof und Stadtbahn Dortmund
 U-Bahnhof Duisburg Hauptbahnhof
 U-Bahnhof Düsseldorf Hauptbahnhof
 U-Bahnhof Essen Hauptbahnhof
 U-Bahnhof Hauptbahnhof (Frankfurt am Main)
 U-Bahnhof Fürth Hauptbahnhof
 U-Bahnhof Gelsenkirchen Hauptbahnhof
 U-Bahn-Station Hauptbahnhof (Hannover)
 U-Bahnhof Hauptbahnhof Nord, Hamburg
 U-Bahnhof Hauptbahnhof Süd, Hamburg
 U-Bahnhof Hauptbahnhof (Kassel)
 U-Bahnhof Dom/Hauptbahnhof, Köln
 U-Bahnhof Breslauer Platz/Hauptbahnhof, Köln
 U-Bahnhof Ludwigshafen (Rhein) Hbf, siehe auch Projekt Visitenkarte 
 U-Bahnhof Mülheim (Ruhr) Hauptbahnhof
 U-Bahnhof Hauptbahnhof (München)
 U-Bahnhof Hauptbahnhof (Nürnberg)
 U-Bahnhof Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz), Stuttgart
 U-Bahn-Station Hauptbahnhof (Wien)